Premiere Division 2012/13 (Dominica)
 Première Division 2012/13 (Frankrijk)
 Première Division 2012/13 (Niger)
 Première Division 2012/13 (Réunion)